Центр Помпиду-Мец () — музей современного искусства в городе Мец (Франция). Является филиалом парижского Центра Жоржа Помпиду.

Первый камень музея был заложен 7 ноября 2006 года, и 12 мая 2010 года он был открыт для посетителей. Здание музея отличается оригинальной формой крыши. Центр Помпиду-Мец является крупнейшим музеем Франции по размеру выставочных площадей за пределами Парижа. Ежегодно музей посещают около 550 000 посетителей.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Художественные музеи Франции
Музеи, основанные в 2006 году
Здания и сооружения, построенные в 2010 году
Здания и сооружения Меца
Культура Меца
Строения Сигэру Бана
Жорж Помпиду
2010 год во Франции
Появились в 2010-е годы во Франции